Rio Fraser

Pessoas
Brendan Fraser

Localidades

Ilha Fraser

Fraser (Colorado)
Fraser (Iowa)
Fraser (Michigan)

Desambiguações de sobrenomes